Maroa (Amazonas), een gemeente in de Venezolaanse staat Amazonas
Maroa (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois